

Bibbia 
 Efa  – unità di misura biblica
 Efa  – personaggio biblico, figlio di Madian

Sigle 
 Essential Fatty Acids – Acidi grassi essenziali
 Exploratory Factor Analysis – Analisi Fattoriale Esplorativa, tecnica di analisi statistica e psicometrica
 Euro Fighter Aircraft – Eurofighter Typhoon
 European Film Awards – riconoscimento assegnato dalla European Film Academy
 European Free Alliance (Alleanza Libera Europea), partito politico europeo
 Egyptian Football Association – Federazione calcistica dell'Egitto
 eSwatini Football Association – Federazione calcistica dell'Swatini
Engin de Franchissement de l'Avant (mezzo per l'attraversamento frontale) è un gettaponte militare anfibio di produzione francese

Codici 
 efa – codice ISO 639-3 della lingua efai